Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1996./97. je bilo četvrto izdanje Prve nogometne lige Herceg-Bosne. Prvi put je liga jedinstvena uz sudjelovanje 16 klubova, a prvakom je četvrti put zaredom postala momčad Širokog Brijega.

Ljestvica

Najbolji strijelci 
 21 gol
 Anđelko Marušić (Široki Brijeg)

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1996./97.
 Nogometno prvenstvo Herceg-Bosne – 3. ligaški rang 1997./98.

Izvori 
 Miljenko Karačić: Zlatne godine – Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 115-120
 Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", NK Vitez, Vitez, 2013. str. 108
 hskzrinjski.ba, sezona 1996./97. , pristupljeno 5. ožujka 2017.
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 sportsport.ba

1996-97
1996-97
1996-97 HB 1